

Негурень () — село у повіті Констанца. Адміністративно підпорядковується місту Беняса.

Негурень () — село у Теленештському районі.